Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 – zawody lekkoatletyczne rozgrywane podczas igrzysk w Monachium. Odbywały się na Stadionie Olimpijskim w Monachium od 31 sierpnia do 10 września. 1330 sportowców (961 mężczyzn i 369 kobiet) ze 104 krajów rywalizowało w sumie w 38 konkurencjach.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia